Кривоглаз — фамилия. Известные носители:
 Кривоглаз, Борис Абрамович (1893—1978) — доктор медицинских наук, профессор, один из основоположников медицины труда на Украине.
 Кривоглаз, Михаил Александрович (1929—1988) — украинский физик-теоретик.
 Кривоглаз, Осип Борисович (1918—2012) — украинский архитектор и художник.